John Eliot (politicus) (1592-1632), Engels politicus
 John Eliot (zendeling) (ca. 1604-1690), Amerikaans koloniaal zendeling
 John Eliot (meteoroloog) (1839-1908), Brits meteoroloog